Томынгъя — название рек в Ханты-Мансийском АО России:

 Томынгъя (приток Волья)
 Томынгъя (приток Северной Сосьвы)